Adelheid von Sachsen-Meiningen ist der Name folgender Personen:

* Adelheid von Sachsen-Meiningen (1792–1849), deutsche Prinzessin, Königin von Großbritannien und Irland
 Adelheid von Sachsen-Meiningen (1870–1948), deutsche Prinzessin, geborene Adelheid zur Lippe-Biesterfeld, durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Meiningen
 Adelheid von Sachsen-Meiningen (1891–1971), deutsche Prinzessin, geborene Prinzessin von Sachsen-Meiningen, durch Heirat Prinzessin von Preußen